Му́ромская у́лица — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 Муромская улица — улица в Калининграде.
 Муромская улица — улица в Москве.
 Муромская улица — улица в Муроме.
 Муромская улица — улица в Нижнем Новгороде
 Муромская улица — улица в Перми.

Украина 
 Муромская улица — улица в Днепре.
 Муромская улица — улица в Киеве.
 Муромская улица — улица в Севастополе.
 Муромская улица — улица в Харькове.